Panamerikanska mästerskapet i handboll för herrar 2002 spelades i Argentina 10-14 juli 2002. Turneringen vanns av Argentina före Brasilien och Grönland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 22 februari 2018.

2002 i Argentina
Handboll i Argentina
Sportåret 2002